Delen Private Bank est une banque belge spécialisée dans la gestion privée de patrimoine et dans le négoce de titres.

Historique 
C’est en 1936 qu’André Delen crée sa charge d’agent de change. En 1975 il en confie la gestion à ses fils.

Delen Private Bank appartient aujourd’hui à la holding Finaxis, contrôlée par Ackermans & van Haaren et par Promofi. Finaxis contrôle également la Banque J. Van Breda & C°, qui s’adresse tout particulièrement aux entrepreneurs et aux professions libérales.

La Delen Private Bank compte actuellement huit sièges situés en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. En 2007, 2008, 2009 et 2010, la banque a obtenu le titre de Meilleure banque privée de Belgique.

En 2011, Delen Private Bank acquiert une participation majoritaire de 74% dans la société JM Finn & Co (Ltd) au Royaume-Uni.

En juillet 2015, c’est sur le marché néerlandais que Delen Private Bank fait ses premiers pas avec l’acquisition du gestionnaire de patrimoine Oyens & Van Eeghen. Au terme de cette transaction, le total des fonds gérés pour compte de ses clients au Benelux et au Royaume-Uni s’élève à EUR 37 milliards.

Chiffres-clés 
Décembre 2014
 Capitaux propres : EUR 517,4 millions.
 Bénéfice net : EUR 80,8 millions.
 563 collaborateurs.
 Avoirs confiés par la clientèle : EUR 32,9 milliards

Voir aussi

Article connexe 
 Principal sponsor de la BRAFA

Lien externe 
 Site web Delen Private Bank

Banque ayant son siège en Belgique
Entreprise fondée en 1936